Васи́лий По́стников:
 Постников, Василий Дмитриевич (1934—2005) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Постников, Василий Тимофеевич (ум. ок. 1710) — российский дипломат.